Plaats in Indonesië
 Sedeng (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sedeng (Pacitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java